Citroën C25, Peugeot J5, Talbot Express и Fiat Ducato I — серия малотоннажных грузовых автомобилей, выпускавшихся компаниями Citroen, Peugeot, Talbot и Fiat с 1981 по 1993 год. Пришли на смену автомобилям Citroën Type H и Peugeot J7. Вытеснены с конвейера автомобилями Citroën Jumper I, Peugeot Boxer I и Fiat Ducato II.

История 
Автомобили Citroën C25 и Peugeot J5 впервые были представлены в октябре 1981 года. Конкурентом автомобилей являлся Renault Trafic.

С февраля 1982 года в семейство входили микроавтобусы. В 1991 году автомобили прошли рестайлинг. Также был представлен электромобиль.

Производство завершилось в 1993 году.

Продажи

Галерея

Примечания 

C25
J5
Express
Ducato I